People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) – międzynarodowa organizacja non-profit
 Peta – przedrostek jednostki miary o symbolu P
 Peta Toppano – australijska aktorka
 Peta Wilson – australijska aktorka i modelka
 Tomasz Peta – arcybiskup Archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie, Kazachstan